Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Phoebe nach Phoebe, einer Gestalt der griechischen Mythologie.

 Die erste HMS Phoebe (1795) war eine Fregatte mit 36 Kanonen, die 1795 vom Stapel lief und 1841 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die zweite HMS Phoebe (1854) war ein Linienschiff des 4. Ranges mit 51 Kanonen, das 1854 Stapellauf hatte.
 Die dritte HMS Phoebe (1890) war ein Kreuzer 2. Klasse der Pearl-Klasse, der 1890 vom Stapel lief und 1906 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die vierte HMS Phoebe (1916), ein Zerstörer der Admiralitäts-M-Klasse, der 1916 in Dienst gestellt wurde, wurde 1921 zum Abwracken veräußert.
 Die fünfte HMS Phoebe (43) war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1939 vom Stapel lief und 1956 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die sechste HMS Phoebe (F42) war eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1964 vom Stapel lief, 1991 ausgemustert und 1992 zum Abwracken verkauft wurde. HMS Phoebe (F42) war auch HMS Hero, eine fiktive Fregatte der Leander-Klasse, auf dem die populäre und mit Beifall begrüßte Fernsehendrama-Reihe Warship des BBC während der siebziger Jahre eingestellt wurde.

Phoebe